Skyscraper – pionowa forma reklamy wywodząca się z billboardu. Jego rozmiar to zazwyczaj 120 na 600 pikseli lub 160 na 600 pikseli (zwana też Wide SkyScraper).

Powstanie skyscraperów było konsekwencją wzrastającego szumu reklamowego w internecie i chęci wyróżnienia się reklamodawców przy jednoczesnym wzroście przepustowości łączy internetowych.

Zobacz też 
 Marketing internetowy

Reklama internetowa